Detta är en lista över sjöar i Uddevalla kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Uddevalla kommun.

Lista

Noter

Uddevalla kommun
 Lista